Nughedesi – abitanti di Nughedu San Nicolò
Nughedesi – abitanti di Nughedu Santa Vittoria